Мужская сборная Швейцарии по гандболу () — швейцарская национальная сборная, представляющая свою страну на турнирах по гандболу. Её крупнейшие успехи были зафиксированы в большом гандболе 11×11, в котором Швейцария взяла пять медалей на семи чемпионатах мира. В классическом гандболе Швейцария выступает очень скромно: высшим достижением её являются 4-е места на чемпионатах мира 1954 и 1993 годов, а на чемпионате Европы сборная Швейцарии заняла 12-е место в 2004 году. На Олимпийских играх Швейцария в 1936 году взяла бронзовые медали.

С 1997 года Швейцария не отобралась ни разу на чемпионат мира, а с 2008 года не выходила в финальную стадию чемпионата Европы. Всего швейцарцы участвовали в 10 чемпионатах мира и только в 3 чемпионатах Европы, но большая часть выступлений на чемпионатах мира пришлась на 1960-е, 1980-е и 1990-е. На чемпионатах Европы Швейцария играла только в 2002, 2004 и 2006 годах (в последнем случае как страна-хозяйка).

Список тренеров

Статистика игроков

Рекордсмены по числу матчей

Рекордсмены по числу голов

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЕГФ

Швейцария
Гандбол в Швейцарии
Гандбол